Por El Metropolitano puede referirse a:

Sistema Metropolitano de Transporte, sistema de autobuses de Lima, Perú.
El Metropolitano, periódico ecuatoriano editado en Manta.
El Metropolitano, desaparecido diario chileno editado en Santiago.